Марк Хозиков:
 Хозиков, Марк Иванович (1736—1810) — коллежский асессор, жалован дипломом на потомственное дворянское достоинство, выходец из Швеции, основатель рода Хозиковых в России; похоронен в Донском монастыре (Москва).
 Хозиков, Марк Николаевич (1814—1883) — действительный статский советник; видимо, сын Николая Марковича, похоронен в Донском монастыре (Москва). Приехал из Швеции по приглашению будущего видного общественного деятеля, президента Российской академии наук И. И. Бецкого. В России поступил на военную службу, получил дворянство и женился на младшей дочери известного промышленника Прокофия Демидова — Анастасии (1768-1802), умершей, получается, ещё до рождения своего мужа ??? (на самом деле на Анастасии был женат Марк Иванович).